libavcodec — универсальная библиотека для кодирования и декодирования аудиовидеофайлов. Является частью пакета FFmpeg. Способна декодировать большинство мультимедиа-форматов. Написана на языке Си. Значительная часть libavcodec была написана с помощью обратного программирования.

Видеокодеки libavcodec

Аудиокодеки libavcodec

Программы, использующие libavcodec 
 Avidemux
 Blender
 Chroma Player
 Cinelerra
 ffdshow
 FreeEnc
 GStreamer
 MeGUI
 MEncoder
 MPlayer
 MPlayerXP
 QuEnc
 Медиапроигрыватель VLC
 xine
 Xvidcap
 ZoneMinder

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница проекта FFmpeg  
 Кодирование семейством кодеков libavcodec  
 Поддерживаемые в mplayer кодеки: libavcodec 
 Полный список кодеков  
 SVN

Видеокодеки
Аудиокодеки
Библиотеки Си
Свободные библиотеки программ
Аудиобиблиотеки